Herbert Frenzel kan syfta på:

* Herbert Frenzel (1913–1968), tysk språkvetare
 Herbert A. Frenzel (1908–1995), tysk teatervetare